Hermann Schubert est un nom notamment porté par :
  (1826–1892), prédicateur et directeur de conscience bénédictin autrichien ;
 Hermann Schubert (1831–1917), sculpteur allemand ;
 Hermann Schubert (1886–1938), homme politique communiste allemand ;
 Hermann Cæsar Hannibal Schubert (1848–1911), mathématicien allemand ;
  (1964–), économiste allemand.